Epilogo – scena conclusiva di un'opera teatrale o capitolo conclusivo di un'opera letteraria
 Epilogo – film cortometraggio del 1960 diretto da Raffaele Andreassi
 Epilogo (Послесловие) – film del 1983 diretto da Marlen Chuciev
 Epilogo – episodio della serie animata Justice League Unlimited